A Primera División 1929–1930-as szezonja a bajnokság második kiírása volt. A bajnoki címet 10 csapat közül végül az Athletic Bilbao szerezte meg. A szezon 1929. december 1-jétől 1930. március 30-áig tartott.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat 

A táblázatban a hazai csapatok a bal oldali oszlopban, míg a vendégcsapatok a legfelső sorban szerepelnek.

</center>

Góllövőlista (Pichichi) 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1